Aquesta és una llista d'elements químics ordenada per nombre atòmic, amb un codi de color per cada tipus d'element. Per cada element, es mostra el nom, el símbol químic, el nombre atòmic, la massa atòmica de l'isòtop més estable, i els números de grup i de període de la taula periòdica.

Notes

Referències 
  (pel pes atòmic dels elements amb nombre atòmic entre 1 i 102)
 
  (pel pes atòmic dels elements amb nombre atòmic entre 103 i 118)

Elements químics
Llistes de química